

Toponyme 

 Ospina est une municipalité située dans le département de Nariño en Colombie.

Patronyme 

 Pedro Nel Ospina (1858-1927), ingénieur et homme politique colombien ;

 David Ospina (1988-), gardien de but de football colombien ;

 Luis Ospina (1949-2019), réalisateur colombien ;

 Mariano Ospina Rodríguez (1805-1885), homme politique, journaliste et avocat colombien ;

 Dalivier Ospina (1985-), coureur cycliste colombien ;

 Hernando Calvo Ospina (1961-), journaliste colombien ;

 Carlos Ospina (1982-), coureur cycliste colombien ;

 Argiro Ospina (1991-), coureur cycliste colombien ;

 Jhonathan Ospina (1993-), coureur cycliste colombien ;

 William Ospina (1954-), écrivain colombien.

Homonymie de toponyme